Die Drei steht für:

 Die Drei (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie (1996–1997)
 Die Drei (Zeitschrift), deutsche Kulturzeitschrift
 DiE DR3i, deutsche Hörspielserie
 Gruppe der Drei, Gruppe japanischer Komponisten, siehe Sannin no Kai

Siehe auch:
 Die drei ??? (Begriffsklärung)
 Die drei !!! (Begriffsklärung)